Kopfgeburt steht für:
 mythologische Geburt aus dem Kopf eines Gottes; siehe Athene#Familie
 veraltet für Geburt in Schädellage

Kopfgeburten steht für:
 Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus, Werk von Günter Grass

Siehe auch